Gasteraj je ime več naselij:
 Zgornji Gasteraj
 Srednji Gasteraj
 Spodnji Gasteraj